Вишнёвый — посёлок сельского типа в Кольчугинском районе Владимирской области, входит в состав Раздольевского сельского поселения.

География 
Расположено в 8 км на юг от центра поселения посёлка Раздолье и в 13 км на юго-восток от районного центра города Кольчугина.

История 
Возник как центральная усадьба фруктово-ягодного совхоза «Рабочий» Завалинского сельсовета Кольчугинского района. 

В 1966 году посёлок центральной усадьбы совхоза «Рабочий» был переименован в посёлок Вишневый. 

В 1990-е годы посёлок являлся центром Завалинского сельсовета, с 2005 года — в составе Раздольевского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В посёлке имеются почта, библиотека, филиал Кольчугинской ЦРБ, работает сельский дом культуры, лесопромышленное предприятие. В Вишнёвом находится усадьба XIX века «Завалино».

Экономика 
Бывший совхоз «Рабочий» прошел техническое перевооружение и преобразован в юридическое лицо ООО «Рабочий», успешно поставляя в торговые предприятия цельное молоко местного производства.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кольчугинского района